Karpovič je priimek več oseb:
 Dimitrij Konstantinovič Karpovič, sovjetski general
 Grigorij Karpovič Kotošichin, ruski diplomat

Ruski priimki